Самве́л Карапетя́н:
 Карапетян, Самвел Геворгович (1961—2020) — армянский историк архитектуры.
 Карапетян, Самвел Джамилович (род. 1962) — генерал-майор армии Нагорно-Карабахской Республики.
 Карапетян, Самвел Саркисович (род. 1965) — российский предприниматель и меценат.